Міста-мільйонники — це категорія міст на території Російської Федерації, в кожному з яких чисельність населення в межах міста перевищує мільйон осіб.

Список

Примітки 

Списки:Росія
Населення Росії